Friedman è un cognome di origine tedesca diffuso anche negli USA che può riferirsi a:

Persone
Alan Friedman – giornalista statunitense
Alexander Friedman – cosmologo e matematico russo
Benjamin Friedman – economista statunitense
Benny Friedman – allenatore di football americano e giocatore di football americano statunitense
C. S. Friedman – scrittrice statunitense
David Friedman – economista statunitense, figlio di Milton
David M. Friedman – avvocato e diplomatico statunitense
Harvey Friedman – attore statunitense
Ignaz Friedman – pianista e compositore polacco
Jeffrey Friedman – regista statunitense
Jerome Isaac Friedman – fisico statunitense
Kinky Friedman – scrittore e cantautore statunitense
Manis Friedman – rabbino, scrittore ed educatore cecoslovacco
Maria Friedman – attrice, cantante e regista teatrale britannica
Marty Friedman – chitarrista statunitense
Max Friedman detto Marty – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Maxwell Jacob Friedman – wrestler statunitense
Michael Jan Friedman – scrittore statunitense
Milton Friedman – economista statunitense
Nat Friedman – informatico statunitense
Perry Friedman – giocatore di poker statunitense
Phil Friedman – wrestler statunitense
Richard Elliott Friedman – accademico, scrittore e biblista statunitense
Rose Friedman – economista statunitense, moglie di Milton
Stanton T. Friedman – fisico e saggista statunitense
Thomas Lauren Friedman – scrittore ed editorialista statunitense
William Friedman – crittografo statunitense
Yona Friedman – architetto, designer e urbanista francese

Altro
3651 Friedman – asteroide del sistema solare
Numero di Friedman – numero intero

Pagine correlate 
Fridman